

Patronyme 

Carl Lundström (1960-), un homme d'affaires suédois ;
Henrik Lundström :
Henrik Lundström (1979-), un joueur suédois de handball ;
Henrik Lundström (1983-), un acteur suédois ;
Janne Lundström (né Jan Lundström, 1941-), un scénariste de bande dessinée et écrivain jeunesse suédois ;
Klas Lundström (1889-1951), un athlète suédois spécialiste du fond ;
Lars Lundström (1965-), un scénariste suédois ;
Mathilda Lundström (1996-), une handballeuse internationale suédoise, qui évolue au poste d'ailière droite ;
Martin Lundström (1918-2016), un fondeur suédois ;
Tord Lundström (1945-), un joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
Vilhelm Lundstrom:
 (1869-1940), un écrivain et homme politique suédois ;
Vilhelm Henry Lundstrøm (1893-1950), un peintre danois ;
Åge Lundström (1890-1975), un cavalier suédois de concours complet et de saut d'obstacles, et un général de l'Armée de l'air suédoise ;
Åsa Lundström (1984-), une triathlète professionnelle, vainqueur sur triathlon Ironman.

Astéroïde 
(7047) Lundström est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.